Салманова — женская форма фамилии .
 Салманова, Гюльнар Алифага кызы (1956—2015) — азербайджанская актриса, лауреат премии Президента Азербайджана.
 Салманова, Сона Садых кызы (род. 1956) — азербайджанский юрист, заместитель председателя Конституционного суда Азербайджанской республики.